Зебжидовский () — польская фамилия. Известные носители:

 Зебжидовский, Николай (1553-1620) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Зебжидовский, Флориан (?-1562) — королевский дворянин, гетман польный коронный (1561—1562).